Декшино — название населённых пунктов в России:

 Декшино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Декшино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.